Sclater kan som auktorsförkortning betyda:

 Philip Lutley Sclater
 William Lutley Sclater

Robotskapade auktorsförkortningar